Брэдли Дэниэл Уонамейкер (; родился 25 июля 1989 года в Филадельфии, Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз». Играет на позиции разыгрывающего защитника и атакующего защитника.

Карьера

Университет 
Уонамейкер учился в Питтсбургском университете и выступал за команду «Питтсбург Пантерс». На четвёртый курсе Уонамейкер набрал 1090 очков и был отмечен Ассошиэйтед Пресс, почетным участием в всеамериканской сборной NCAA.

Профессиональная карьера 
Уонамейкер выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2011 года, однако не был выбран. После этого уехал в Италию и за короткое время сыграл сначала за «Терамо», а затем за «Фулгор Либертас Форли». 21 февраля 2012 года подписал контракт с «Остин Торос» и помог команде выиграть Д-Лигу НБА.

Начиная с сезона 2012/2013 Уонамейкер вернулся в играть Европу. Выступал за французский «Лимож», итальянский клуб «Пистоя Баскет 2000», в Германии «Брозе» и в Турции сначала за «Дарюшшафаку», а затем и за «Фенербахче». С каждым годом игрок прогрессировал, как результат своего развития он в итоге был включён во вторую сборную Евролиги (2017).

2 июля 2018 года Уонамейкер подписал однолетний контракт с «Бостон Селтикс». Дебютировал в лиге 16 октября в матче против «Филадельфии Севенти Сиксерс» и отметился 2 очками и 1 подбором в игре. В ноябре 2018 года провёл 2 матча за фарм-клуб «Мэн Ред Клоз» в Джи-Лиге. В свой первый сезон в НБА Уонамейкер провёл 36 матчей в регулярном сезоне и был на площадке в среднем по 9,5 минут, за которые набирал 3,9 очков.

17 июля 2019 года игрок переподписал контракт с «Бостон Селтикс».

24 ноября 2020 года Уонамейкер подписал контракт с клубом «Голден Стэйт Уорриорз».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Питтсбург Пантерс» (баскетбол)
Игроки БК «Терамо»
Игроки БК «Фулгор Либертас»
Игроки БК «Лимож»
Игроки БК «Пистоя Баскет 2000»
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК «Дарюшшафака»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки «Остин Торос»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»